Cratere Coblentz – cratere lunare
 Cratere Coblentz – cratere su Marte